

Bragança 

 

Муніципалітети округу Браганса